Maria Tudor, Rainha de França — filha de Henrique VII da Inglaterra e irmã de Henrique VIII 
 Maria I da Inglaterra — filha de Henrique VIII da Inglaterra e de Catarina de Aragão 
 Maria Tudor (Victor Hugo) — peça de teatro
 Maria Tudor (ópera) — de Carlos Gomes

Desambiguações de antropônimos